Columbian School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Columbian School (Colorado), NRHP-Nr. 04000665
 Columbian School (Kentucky), NRHP-Nr. 83002650
 Columbian School (Nebraska), NRHP-Nr. 90001769
 Columbian School (New Mexico), NRHP-Nr. 96000261